

Geografia
 Kanin – località nel comune di Beelitz, città del Brandeburgo, in Germania
 Capo Kanin – estrema punta nord-ovest della penisola di Kanin
 Penisola di Kanin – penisola della Russia europea artica

Persone
 Fay Kanin – sceneggiatrice, drammaturga, produttrice cinematografica e produttrice televisiva statunitense
 Garson Kanin – commediografo, sceneggiatore e regista statunitense
 Konstantïn Kanïn – ex calciatore kazako
 Michael Kanin – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

 Classe Kanin – classe di cacciatorpediniere dell'Unione Sovietica